

Geografia 
 Thorpe – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Derbyshire
 Burnham Thorpe – piccolo villaggio e parrocchia civile del Norfolk, Inghilterra
 Thorpe by Water – villaggio e parrocchia civile del Rutland, Inghilterra
 Thorpe Hesley – paese della contea del South Yorkshire, Inghilterra
 Thorpe-le-Soken – villaggio e parrocchia civile dell'Essex, Inghilterra
 Thorpe St Andrew – paese della contea del Norfolk, Inghilterra
 Thorpe – cittadina del Surrey, Inghilterra
 Thorpe Market – villaggio e parrocchia civile del Norfolk, Inghilterra

Personaggi 
 Adam Thorpe – personaggio della soap statunitense Sentieri
 Blake Thorpe Marler – personaggio della soap statunitense Sentieri
 Maria Thorpe – personaggio della saga del videogioco Assassin's Creed
 Roger Thorpe – personaggio della soap statunitense Sentieri

Persone 
 Chris Thorpe – ex slittinista statunitense
 Ian Thorpe – nuotatore australiano
 Jahmar Thorpe – cestista statunitense
 Jeremy Thorpe – politico britannico
 Jim Thorpe – atleta statunitense
 Laura Thorpe – tennista francese
 Neiko Thorpe – giocatore di football americano statunitense 
 Otis Thorpe – cestista statunitense
 Richard Thorpe – regista statunitense
 Roderick Thorp – romanziere statunitense
 Thomas Thorpe – editore inglese
 Thomas Edward Thorpe – chimico britannico
 Tom Thorpe – calciatore inglese

Altro 
 Thorpe Park – parco divertimenti nella contea Surrey in Inghilterra